Sawka ist der Familienname folgender Personen:

Henryk Sawka (* 1958), polnischer Karikaturist, Satiriker und Illustrator
Jan Sawka (1946–2012), polnischer Grafiker, Zeichner, Maler und Architekt
Marjana Sawka (* 1973), ukrainische Schriftstellerin, Dichterin und Essayistin